Мирцхулава () — грузинская фамилия. 

Известные носители:
 Мирцхулава, Александр Иорданович (1911—1992) — советский, грузинский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК КП Грузии.
 Мирцхулава, Алио Андреевич (1903—1971) — грузинский советский поэт.
 Мирцхулава, Давид Цотнеевич (род. 1955) — грузинский учёный-энергетик и государственный деятель.
 Мирцхулава, Цотне Евгеньевич (1920—2010) — известный грузинский и советский учёный, гидравлик, гидромелиоратор, гидротехник.